Di Girolamo ima više značenja:
 Di Girolamo, Pescara
 Di Girolamo, Trapani